Alexandr Švédský (Alexandr Erik Hubertus Bertil, * 19. dubna 2016, Danderyd, Stockholm, Švédsko) je švédský princ a prvorozený syn švédského prince Karla Filipa, vévody värmlandského, a jeho ženy princezny Sofie, vévodkyně värmlandské. Od narození je pátým v pořadí následnictví švédského trůnu. Má dva mladší bratry, prince Gabriela Švédského a prince Juliana Švédského.

Život

Narození 
Dne 15. října 2015 bylo oznámeno, že princ Karel Filip a princezna Sofie očekávají své první dítě, které se narodí v dubnu 2016.

Princ Alexandr se narodil 19. dubna 2016 v 18:25 SEČ v Danderydské nemocnici v Danderydu ve Stockholmu. Vážil 3,595 kg a měřil 49 cm. 20. dubna 2016 bylo jeho narození bylo uvítáno 21 pozdravnými ranami ze zbraně na ostrově Skeppsholmen ve Stockholmu. Jeho jméno a titul bylo oznámeno králem Karlem VI. Gustavem 21. dubna 2016 během schůze parlamentu.

Alexander žil se svými rodiči v pavilonu královny v paláci Rosendal (v Drottningholmském paláci) až do června 2017, kdy se přestěhovali do vily Solbacken.

Křest 
Křest se konal 9. září 2016 v kapli v Drottningholmském paláci. Jeho kmotry se stali, jeho teta z otcovy strany korunní princezna Viktorie, teta z matčiny strany Lina Frejd, bratranec z otcovy strany Victor Magnuson, Jan-Åke Hansson (otcův svědek na svatbě), a matčina kamarádka Cajsa Larsson. Téhož dne, během křtu, mu král Carlos XVI. Gustav udělil Řád Serafínů.

Jméno 
 Alexandr: Líbí se jeho rodičům.
 Erik: Na počest jeho dědečka z matčiny strany, Erika Hellqvista.
 Hubertus: Na počest jeho dědečka z otcovy strany, krále Carlose XVI. Gustava. Je to jeho čtvrté jméno.
 Bertil: Na počest kmotra jeho otce, prince Bertila Švédského.

Sourozenci 
 Gabriel Švédský, narozen 31. srpna 2017.
 Julian Švédský, narozen 26. března 2021.

Tituly a oslovení 
 19. dubna 2016 - 6. října 2019: Jeho královská Výsost, princ Alexander Švédský, vévoda ze Södermanland.
 7. října 2019 - současnost: princ Alexander Švédský, vévoda ze Södermanland.

(ve švédštině: Prins Alexander av Sverige, hertig av Södermanland)

Vyznamenání 
  rytíř Řádu Serafínů
  rytíř Řádu Karla XIII.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Nositelé Řádu Serafínů
Nositelé Řádu Karla XIII.
Narození v roce 2016
Narození 19. dubna
Narození ve Stockholmu
Žijící lidé
Muži
Královské děti